Madison (Alabama)
 Madison (Arkansas)
 Madison (Carolina do Norte)
 Madison (Connecticut)
 Madison (Flórida)
 Madison (Geórgia)
 Madison (Illinois)
 Madison (Indiana)
 Madison (Kansas)
 Madison (Minnesota)
 Madison (Mississippi)
 Madison (Missouri)
 Madison (Nebraska)
 Madison (Nova Hampshire)
 Madison (Nova Jérsei)
 Madison (Ohio)
 Madison (Pensilvânia)
 Madison (Dakota do Sul)
 Madison (Tennessee)
 Madison (Virgínia)
 Madison (Virgínia Ocidental)
 Madison (Wisconsin) — capital do estado
 Madison Township  — Pensilvânia
 Madison Heights  — Michigan

 Madison Avenue — avenida da cidade de Nova Iorque
 Madison Square Garden — casa de espetáculos de Nova Iorque
 Madison (Nova Iorque) — cidade do estado de Nova Iorque

Outros 
 Madison (ciclismo) — prova de ciclismo de pista
 Madison (Lost) — ator canino do seriado Lost
 Madison (série) — série de televisão estrelada por Jonathan Scarfe
 Madison (filme) — filme de 2001 estrelado por James Caviezel

Desambiguação
Desambiguações de topônimos